Rolnik (ang. Farmer) – osoba zajmująca się rolnictwem i gospodarstwem rolnym.

Przedsiębiorstwo 
 Farmer (przedsiębiorstwo) – producent ciągników rolniczych z siedzibą w Sokółce.

Media 
 Farmer (czasopismo) – polskie czasopismo o tematyce rolniczej.

Osoba 
 Frances Farmer (1913 - 1970) – amerykańska aktorka filmowa.
 Nancy Farmer (1941 -) – amerykańska autorka książek dla dzieci i młodzieży.
 John Farmer (1957 -) – amerykański prawnik, polityk.
 Philip José Farmer (1918 - 2009) – amerykański pisarz science fiction i fantasy.
 Art Farmer, właśc. Arthur Stewart Farmer (1928 - 1999) – amerykański muzyk jazzowy grający na trąbce i skrzydłówce.
 Suzan Farmer (1942 - 2017) – angielska aktorka telewizyjna i filmowa.
 Mylène Farmer (1961 -) – francuska piosenkarka urodzona w kanadzie.

Miejsce 
Miejsce w USA:

 Farmer – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hanson
 Farmer – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Randolph
 Farmer (ang. Farmer Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rice
 Farmer (ang. Farmer Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Wabaunsee
 Farmer (ang. Farmer Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Defiance

Inne miejsca

 Farmer Island – wyspa na Antarktydzie
 Farmer Island – wyspa w Parku Narodowym Wysp Piper w Parku Morskim Wielkiej Rafy Koralowej, Queensland, Australia.
 Farmer Glacier – lodowiec na Antarktydzie

Zobacz też 
Rolnik (ujednoznacznienie)